Дейв Томлінсон (;  8 травня 1969, Норт-Ванкувер, Британська Колумбія, Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Життєпис 
Кар'єру хокеїста почав у вісімнадцять років в команді Бостонського університету.

У сезонах 1991/93 виступав за фарм-клуб «Торонто Мейпл-Ліфс» в АХЛ «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс». У сезоні 1993/94 виступав за «Монктон Гокс» та клуб НХЛ «Вінніпег Джетс». Ще два сезони відіграв за клуб «Цинциннаті Циклонес». У 1996 році переїхав до Європи, де шість сезонів відіграв за «Адлер Мангейм» у складі якого став чотириразовим чемпіоном Німеччини у 1997, 1998, 1999 та 2001 роках. За шість сезонів відіграв 350 матчів, набрав 308 очок.

Сезон 2002/03 провів у клубі «Нюрнберг Айс Тайгерс». Ще два сезони провів за «Гамбург Фрізерс».
 
Завершив свою кар'єру гравця у сезоні 2005/06 провівши його у трьох клубах: швейцарських ХК «Мартіньї» та Цуг, а також німецькому «Крефельдські Пінгвіни».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Американські спортивні коментатори